Tarlov ist der Familienname folgender Personen: 

 Isadore Tarlov (1905–1970), US-amerikanischer Neurochirurg mit russischen Wurzeln
 Mark Tarlov († 2021), US-amerikanischer Filmproduzent
 Molly Tarlov (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin